Esserveld (Groningen), een begraafplaats in de Nederlandse stad Groningen
Oorlogsmonument Esserveld, een oorlogsmonument op deze begraafplaats